Fürstenloge steht für:

 Proszenium, Theaterloge
 Patronatsloge, Kirchenloge